Heinrichskreuz steht für:

 ein Gemmenkreuz im Fritzlarer Domschatz, siehe Kaiser-Heinrich-Kreuz (Fritzlar)
 ein Gemmenkreuz im Basler Münsterschatz